Sustav površinskih struja u Mediteranu pokazuje kretanje voda Atlantika prema istoku.
Godišnje temperaturne promjene površinskih voda su vrlo drastične i kontroliraju gustoću
vode i osnovne osobine godišnjeg biociklusa. Zbog vrlo naglašenog procesa isparavanja
površinska se voda postepeno mijenja u gustu vodu dubokog mora povećanog saliniteta.
Nema povratnog sustava površinske vode od istoka prema zapadu. Vode Mediterana se
vraćaju strujanjem duboke vode prema zapadu i prelijevanjem preko Gibraltarskog praga u
duboke vode Atlantika. Sredozemno more sastavni je dio Atlantskoga oceana, s kojim je ostvarena prirodna veza preko Gibraltarskih vrata, odnosno tamošnjeg podmorskog praga – Gibraltarskog praga. U Gibraltarskim vratima u podmorju se uzdiže Gibraltarski prag, koji odvaja podmorje sredozemnog mora od otvorenog Atlantika. Zbog toga je Sredozemno more toplije i slanije od Atlantskog oceana. Prema procjenama  kišama i dotjecanjem vode rijekama se nadoknadi samo oko 1/4 vode isparene iz Sredozemnoga mora. Bez dotoka vode iz Atlantika Sredozemno more bi presušilo. Izmjena vode preko Gibraltarskog praga je spora i stoga se morska voda u Sredozemnome moru potpuno izmjeni svakih 80 godina. Stoga je Sredozemlje ekološki osjetljivo područje koje lako ugrozi svaka ekološka katastrofa.

Geografija